«Only» puede referirse a:

Publicaciones 
 Only (2004-), revista canadiense.

Música 
 Only, canción de Nicki Minaj
 Only (2000), álbum de Tommy Emmanuel.
 "Only" (1993), canción de Anthrax.
 "Only" (2005), canción de Nine Inch Nails.
 "The Only" (2003), canción de Static-X.
 Jerry Only (1959-), cantante y bajista de punk rock estadounidense.